Le nom propre Muray peut faire référence à :
 Jean Muray, écrivain
 Philippe Muray (1945-2006), écrivain, son fils

 Muray est également le nom en langue quechua du site archéologique de Moray, au Pérou.